Кнеф:
 Кнеф — древнеегипетское божество, слепившее человека из глины на гончарном круге, хранитель разливов Нила. 
 Кнеф — немецкая актриса и певица.